Сантана-ду-Пиауи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Пикус. Население составляет  4 917 человек на 2010 год. Занимает площадь 111,062 км². Плотность населения — 44,27 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 4 544 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 6.021.831,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.253,24 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,577 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Пиауи